

Cinema
Sturm – film del 1920 diretto da Martin Berger 
Sturm – cortometraggio del 2002 diretto da Carsten Unger e Nico Zingelmann
Sturm – film del 2009 diretto da Hans-Christian Schmid

Persone 
Jacques Charles François Sturm (1803-1855) – matematico ginevrino e francese, coeponimo per la Teoria di Sturm-Liouville
Christopher Christian Sturm (1740-1786) – teologo tedesco
Johannes Sturm (1507-1589) – pedagogo protestante tedesco
Jacob Sturm von Sturmeck (1489-1553) – diplomatico protestante tedesco 
Friedrich Otto Rudolf Sturm (1841-1919) – matematico tedesco

Altro 
Sturm Brightblade – personaggio immaginario dell'universo di Dragonlance
Der Sturm – rivista tedesca dell'espressionismo
 – squadra di calcio austriaca 
31043 Sturm – asteroide